Каве́рино — бывшее село Каверинского сельсовета Добринского района Липецкой области. На момент упразднения входило в состав Каверинского сельсовета. Исключено из учётных данных в 2001 г.

Располагалось на берегах притока реки Битюг между деревнями Петровкой и Алексеевкой.

История 
Известно с первой половины XIX века. Тогда это было селение крепостных крестьян, которые принадлежали Каверину (отсюда название).

Возможно, первым владельцем стал штабс-ро́тмистр Иван Андреевич Каверин — судья Воронежского уездного суда.

В 1860 году владельцем сельца был Павел Иванович Каверин.

Наследников он не имел. Он же был и владельцем имения в с. Березово Воронежского уезда.

До 1918 года входила в состав Александровской волости обровского уезда Воронежской губернии.

По селу Каверину получил своё название Каверинский сельсовет (центром сельского поселения является село Паршиновка).

Население 

В 1887 году в сельце проживало 266 жителей.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Добринского района